Палмарито има више значења:

 Палмарито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Палмарито, Агва Калијенте (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Палмарито (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палмарито (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Палмарито (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Палмарито (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Палмарито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Палмарито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палмарито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палмарито (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палмарито (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Палмарито (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику